Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Washington County steht für:

 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Washington County (Alabama)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Washington County (Colorado)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Washington County (Minnesota)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Washington County (New York)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Washington County (Texas)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Washington County (Wisconsin)